Ранчито Ескондидо има више значења:

 Ранчито Ескондидо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчито Ескондидо (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику